Троицк — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края. Входит в состав Новоникольского сельсовета.

География 
Деревня находится в западной части края, в подтаёжно-лесостепном районе лесостепной зоны, на левом берегу реки Камчалы, на расстоянии приблизительно 21 километра (по прямой) к северо-востоку от Большого Улуя, административного центра района. Абсолютная высота — 224 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной зимой и коротким тёплым летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 17,9 °C (абсолютный максимум — 38 °C); самого холодного (января) — −18,2 °C (абсолютный минимум — −61 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 105 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 474 мм, из которых 341 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
Основана в 1900 году. По данным 1926 года имелось 143 хозяйства и проживало 776 человек (388 мужчин и 388 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Функционировала школа I ступени. В административном отношении являлась центром Троицкого сельсовета Больше-Улуйского района Ачинского округа Сибирского края.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,9 %, женщины — соответственно 49,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % из 158 чел.

Примечания 

Населённые пункты Большеулуйского района